Peuetsagu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gunung Peutsagu, berg, Aceh, 
 Peuetsagu (berg i Indonesien), Aceh, 

Robotskapade Indonesienförgreningar